Martina Hingis e Mahesh Bhupathi hanno battuto in finale Elena Lichovceva e Daniel Nestor 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Cara Black /  Kevin Ullyett (primo turno)
  Lisa Raymond /  Jonas Björkman (secondo turno)
  Vera Zvonarëva /  Bob Bryan (quarti di finale)
  Corina Morariu /  Mike Bryan (quarti di finale)

  Samantha Stosur /  Paul Hanley (semifinali) 
  Elena Lichovceva /  Daniel Nestor (finale) 
  Liezel Huber /  Andy Ram (secondo turno) 
  Rennae Stubbs /  Todd Perry (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2006
ATP Tour 2006